Denumirea de Valea Căpitanului se poate referi la următoarele locuri din România:
 Râul Valea Căpitanului, afluent al Băiței;
 Valea Căpitanului, fosta denumire a satului Ostrovu din județul Călărași.